Премія — форма заохочення та відзнаки успіхів.
 Премія — муніципалітет у Італії.
 Премія — торгова марка Fozzy Group.